Віллароде́н-Бурже́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південний схід від Парижа, 160 км на південний схід від Ліона, 75 км на південний схід від Шамбері.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 218 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 488,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віллароден-Бурже на сайті французького Національного інституту географії
 Віллароден-Бурже на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллароден-Бурже на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллароден-Бурже на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллароден-Бурже на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Савоя

Примітки 

Муніципалітети департаменту Савоя